Влади́мир Вале́рьевич Са́льников (, Ленинград, СССР) — советский пловец, 4-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и рекордсмен мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1978), воспитанник ленинградской спортивной школы «Экран», выступал за ЦСКА.

С февраля 2010 года — президент Всероссийской федерации плавания. Делит с Александром Поповым рекорд среди всех советских/российских пловцов по количеству золотых олимпийских наград (по 4). Окончил институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта в Ленинграде (1981), кандидат педагогических наук.

Биография

Начало карьеры 

Начал тренироваться с 1968 года в возрасте 8 лет у Глеба Георгиевича Петрова. С 1973 года тренировался у Игоря Михайловича Кошкина. В 1976 году впервые выступая в возрасте 16 лет на Олимпийских играх в Монреале в составе советской сборной под руководством Сергея Вайцеховского, занял 5-е место в финале на 1500 метров, установив рекорд Европы с результатом 15:29.45, отстав от первого и третьего места на 27 и 25 секунд соответственно. В 1977 году впервые выигрывает чемпионат Европы и на многие годы становится лидером мирового плавания на стайерских дистанциях. В 1978 году на чемпионате мира он впервые побил рекорд мира американца Брайана Гуделла (en).

В 1980 году на Олимпийских играх в Москве Сальников выступает на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем. 22 июля 1980 года он становится первым в мире пловцом, который преодолевает рубеж 15 минут на полуторакилометровой дистанции. Его мировой рекорд равен 14 мин. 58,27 сек. Это значит, что каждую сотню метров из этой марафонской дистанции Сальников проплыл в среднем быстрее, чем за 1 минуту. Второе золото на 400 — метровой дистанции Сальников взял 24 июля. Также он успешно выступает с товарищами по команде в эстафете 4×200 м вольным стилем 26 июля.

Также был подопечным Заслуженного тренера СССР Г. Г. Петрова.

1984—1988 год. 
В 1984 году Сальников готовился к своему новому триумфу и окончанию спортивной карьеры, но из-за бойкота был вынужден пропустить Олимпийские игры в Лос-Анджелесе и выступить вместо этого на соревнованиях «Дружба-84». После 1986 года в результатах Сальникова стал наблюдаться спад, он много болел, пропустил большинство стартов.

В 1985 году Владимир был вынужден расстаться со своим тренером Игорем Михайловичем Кошкиным, с которым работал вместе долгие годы. Кошкин усомнился в том, что спортсмен сможет добиться высоких результатов на международной арене. Он был чрезвычайно популярной личностью в эти годы — постоянные интервью в газетах, журналах и на телевидении, выступления на всевозможных мероприятиях. Последовал неминуемый провал в результатах — спортсмен опустился до 27 места в мировом рейтинге. Когда Сальников попытался вернуться к Кошкину, тот его не принял. Как признавался потом Сальников, возможно именно желание доказать всем, что он что-то ещё может, именно задетое самолюбие — всё это позволило ему спустя несколько лет триумфально победить на Олимпийских играх в Сеуле. Огромный кредит доверия ему дали спортивные руководители СССР, допустив до выступления на Олимпийских играх и не прогадали: в возрасте 28 лет Владимир Сальников сенсационно одержал победу в финале Олимпийских игр, на дистанции 1500 метров в упорной борьбе, с результатом 15 мин. 0,4 сек.

Сам Владимир Сальников так вспоминал свой последний заплыв в спортивной жизни в Сеуле:
На середине последнего 50-метрового отрезка наступило даже не равнодушие, нет. Отупение. Мышц у меня не было. Казалось, ноги-руки не работают. То есть двигаются сами по себе, без меня. Зубами я впился в нижнюю губу. Боли не чувствую. Ну, понятно. Умер. А это что? Стенка? Какая стенка? Ничего не вижу. Ничего не соображаю. Туман перед глазами. Всё…

Достижения 
По окончании спортивной карьеры работал тренером сборной СССР по плаванию (1989—1990 годы), но особых лавров не снискал, позже занимал руководящие должности в федерации плавания СССР и России.

4-кратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы (всё на 50-метровой дорожке). Установил более 20 мировых рекордов на дистанциях 400, 800 и 1500 метров (на дорожках 25 и 50 метров).

Награждён орденами Ленина (1985), Октябрьской Революции (1988), Трудового Красного Знамени (1980), Почёта (2010). В 1980 году удостоен специального приза Международной федерации плавания (FINA), в 1983 году включён в Международную галерею славы плавания (Форт Лодердейл, Флорида, США). В 1979, 1980 и 1983 годах признавался американским журналом «Мир плавания» лучшим пловцом мира. В честь достижений Владимира в 2007 году были проведёны первые, ставшие ежегодными, международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова»..

Семья 

Отец Валерий Владимирович Сальников (1931 года рождения), капитан дальнего плавания. Мать Валентина Михайловна Сальникова (1936 года рождения).

Супруга Марина Николаевна Сальникова (Басова, 1957 года рождения), в прошлом спортсменка, занималась лёгкой атлетикой. Сын Владимир (1988 года рождения).

Рекорды 

 50-метровый бассейн
 1500 м вольный стиль: 14:54.76
 800 м вольный стиль: 7:50.64
 400 м вольный стиль: 3:48.32
 25-метровый бассейн
 800 м вольный стиль: 7:38.90

Примечания

Ссылки 
 Владимир Сальников на сайте Плавание СССР — биография и фото

Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию
Чемпионы СССР по плаванию
Рекордсмены мира в плавании
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Тренеры СССР по плаванию
Выпускники Университета имени Лесгафта
Кандидаты педагогических наук
Спортивные функционеры России